Система органов — функционально единая группа органов живого организма.

 Системы органов животных 
 Системы органов человека
Система органов растения

См. также 
 Система органов государства